Vall d'Albaida Spanyolországban,  ában található comarca.

Önkormányzatai

Források

További információk 
 Vall d'Albaida az Openstreetmap térképén

Valencia comarcái